Победино — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. Входил в состав Добровольского сельского поселения. В прошлом состоял из трёх отдельных поселений: 1) Шилленен (с 1938 по 1945 Шилльфельде); 2) Ингляуден (с 1938 по 1945 Инглау); 3) Штрунцлаугкен (с 1938 по 1945 Штрунцхоф).

География 
Посёлок находится на востоке Калининградской области, на левобережье реки Озёрной (бассейн Немана), в 19 км к северо-востоку от посёлка Добровольск и в 16 км к юго-востоку от города Краснознаменск (по дорогам).

Население

История 
В 1925 году в Шилленене была построена кирха.

В 1938 году властями гитеровской Германии название Шилленен было заменено на более германизированный вариант Шилльфельде в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики литовского происхождения.

17 января 1945 года Шилльфельде был взят воинами 113-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Н. Н. Олешева 39-й армии 3-го Белорусского фронта.

В 1946 году Шилльфельде был переименован в посёлок Победино.

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района